A Tije (Tiye, Teje, Tiy, Tiyi, Tiji) ókori egyiptomi női név, egyes feltételezések szerint a Nofertari becézett alakja. Híres viselői:

 Tije királyné, III. Amenhotep felesége, Ehnaton anyja
 Teje királyné, Ay felesége, Nofertiti dajkája, Mutbenret anyja
 Tije-Mereniszet királyné, Széthnaht fáraó felesége, III. Ramszesz anyja
 Tije királyné, Pentawer herceg anyja, III. Ramszesz felesége, aki ellen összeesküvést szőtt

Források

Ókori egyiptomi nevek